Массива (убит в ) — нумидийский политический деятель, сын Гулуссы и внук Массиниссы.

Когда в Нумидии началась вражда между царями Адгербалом, Гиемпсалом и Югуртой, Массива бежал в Рим. Здесь он заручился поддержкой ряда влиятельных нобилей, включая Спурия Постумия Альбина, и заявил о своих претензиях на царскую власть. В 110 году до н. э. Югурта, также вызванный в Рим, подослал к своему двоюродному брату убийц. Массива был убит на городской улице.

Примечания

Литература 
 

Цари Нумидии
Правители Африки II века до н. э.